Simona Halep era la campionessa in carica, avendo vinto l'ultima edizione disputata nel 2013, ma ha scelto di non partecipare in questa edizione.

In finale Julija Putinceva ha sconfitto Anhelina Kalinina con il punteggio di 6-4, 6-0.

Teste di serie 

  Julija Putinceva (campionessa)
  Danielle Collins (semifinale, ritirata)
  Bernarda Pera (secondo turno)
  Irina-Camelia Begu (primo turno)

  Ana Bogdan (secondo turno)
  Aljaksandra Sasnovič (secondo turno)
  Viktorija Tomova (primo turno)
  Sara Errani (primo turno)

Wildcard 

  Dalma Gálfi' (semifinale)
  Réka Luca Jani (secondo turno)

  Panna Udvardy (quarti di finale)

Qualificate 

  Jaqueline Cristian (primo turno)
  Olga Danilović (quarti di finale)
  Tereza Mrdeža (primo turno)

  Paula Ormaechea (quarti di finale) 
  Ekaterine Gorgodze (primo turno)
  Julia Grabher (primo turno)

Lucky loser 

  Martina Di Giuseppe (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hungarian Grand Prix 2021